Ольга Владимировна Киосова (в девичестве Смирнова) — российская и казахстанская спортсменка, чемпионка мира по вольной борьбе. Заслуженный мастер спорта России (2000).

Биография

Происхождение 
Родилась в 1979 году в Новочебоксарске. 

Окончила Новочебоксарское среднее специальное училище олимпийского резерва, Камский государственный институт физической культуры (2002) (по другим данным — Кубанский государственный институт физической культуры и спорта).

Спортивная карьера 
С 1996 года вошла в сборную России. В 1996 году выиграла чемпионат мира и стала бронзовой призёркой чемпионата Европы. 
В 2000 и 2002 годах становилась чемпионкой Европы. В 2004 году приняла участие в Олимпийских играх в Афинах, но там заняла лишь 9-е место.

С 2006 года выступала за Казахстан. В 2006 году завоевала серебряную медаль Азиатских игр. В 2007 году завоевала бронзовые медали чемпионата мира и чемпионата Азии. В 2008 году завоевала серебряную медаль чемпионата Азии, но на Олимпийских играх в Пекине стала лишь 7-й.

После Олимпиады решила вернуться на родину. В 2009 году стала чемпионкой России.

Работает тренером-преподавателем Новочебоксарской ДЮСШ №1 (с 2012) и одновременно Республиканской специализированной ДЮСШ олимпийского резерва №5 (с 2013). 
Старший тренер женской сборной Чувашии по спортивной борьбе (вольной борьбе). 

Известные воспитанники: 
 Чумикова Вероника
 Кузнецова Мария
 Куруглиев Даурен

Награды 
 Лауреат  Государственной молодёжной премии Чувашской Республики в сфере физической культуры и спорта (1997).

Личное 
Сестра-близнец Смирновой Натальи Владимировны.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионки России по женской борьбе
Борцы Казахстана
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионки мира по женской борьбе
Чемпионки Европы по женской борьбе